Редгрейв ():

Фамилия 
 Редгрейв, Ванесса (род. 1937) — британская актриса, лауреат премии «Оскар».
 Редгрейв, Джемма (род. 1965) — английская актриса.
 Редгрейв, Корин (1939—2010) — британский актёр и политический активист.
 Редгрейв, Линн (1943—2010) — британская актриса.
 Редгрейв, Майкл (1908—1985) — английский актёр, режиссёр и писатель.
 Редгрейв, Ричард (1804—1888) — английский живописец, теоретик искусства, член Королевской Академии художеств.
 Редгрейв, Рой (1873—1922) — английский актёр немого кино.
 Редгрейв, Стив (род. 1962) — пятикратный олимпийский чемпион по академической гребле.
 Редгрейв, Уильям (1903—1986) — британский скульптор.

См. также 
 Редгрейвы — британская актёрская династия.
 Редгрейв, Саффолк — деревня в Великобритании в гр. Са́ффолк.